Aoji kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Aoji (socken i Kina), Inre Mongoliet,

Nordkorea 

 Aoji-ri, ort, Hambuk, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar